Щербы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Щербы — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Щербы — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Щербы — деревня в Опочецком районе Псковской области.